Акилбай — село, Бурабайський район, Акмолинська область, Казахстан
 Акилбай — присілок, Янаульський район, Башкортостан, Росія